Лапчинський — українське та польське () прізвище. Персоналії:

 Антоні Хризанти Лапчинський гербу Єліта з відміною — королівський секретар, смоленський канонік РКЦ, проповідник, письменник.
 Валенти Лапчинський гербу Єліта з відміною — друкар та офіціяліст канцлера Яна Саріуша Замойського
 Казімеж Лапчинський — ботанік, етнограф, інженер-будівельник.
 Марц'ян Лапчинський — син пароха Ваньовичів о. Івана Лапчинського, спочатку греко-католик, потім монах-бернардин Марцелій, адміністратор парафії святого Андрея у Львові.
 Лапчинський Сергій Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лапчинський Юрій Федорович (1887—1938) — більшовицький діяч, один з лідерів націонал-комуністів в Україні. Жертва Сталінського терору.

Лапчинська 
 Лапчинська Євгенія Леонтіївна (1899—1970) — український педагог, громадський діяч, депутат Одеських міської та обласної рад депутатів трудящих.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища